Alain Damiens (né en 1950), clarinettiste français ;
 Bastien Damiens (1995-2015), kayakiste français ;
 Charles-René Damiens, dit Fortin (1838-1919), papetier et homme politique français :
 François Damiens (né en 1973), comique et acteur belge ;
 Robert François Damiens (1715-1757), auteur d'une tentative d'assassinat sur Louis XV.

Autre 
 La croix des Damiens est une croix de chemin située à Éroudeville (France).
Patronyme belge
Patronyme français